Премия имени А. М. Бутлерова — премия, присуждаемая за выдающиеся работы в области органической химии.

Премия Русского физико-химического общества 

Впервые премия имени А. М. Бутлерова была учреждена Русским физико-химическим обществом  1887 года. В числе получивших её были:
 В. Н. Ипатьев (1895), за работу «О действии брома на третичные спирты и бромистого водорода на ацетиленовые и алленовые углеводороды»
 Е. В. Бирон (1900)
 М. С. Вревский (1901)
 Г. Л. Стадников (1909), за работы по аминокислотам
 С. С. Намёткин (1910), малая премия за работу «Действие азотной кислоты на предельные углеводороды»
 Б. В. Бызов (1911)
 Н. А. Изгарышев (1917), малая премия за работу «О пассивности металлов»
 Н. Д. Зелинский (1924)
 Б. А. Арбузов (1928)
 А. Е. Фаворский (1929)
 А. Е. Чичибабин

Премия академии наук СССР 

Лауреатом премии в 1967 году стал В. А. Тартаковский.

Премия Российской академии наук 

С 1994 года Российская академия наук стала награждать вновь учреждённой премией имени А. М. Бутлерова.

Список награждённых

Ссылки 
 Информация о Премии имени А. М. Бутлерова на сайте РАН  .

Бутлерова
Бутлерова
Органическая химия
Награды по алфавиту